Le patronyme s'écrit généralement Timur, mais peut parfois être translittéré en Timour en français.
 Tamerlan (du persan, Timur Lang) ;
 Timour Abdikeyev, un chanteur d'opéra azerbaïdjanais ;
 Timur Arslanov, un escrimeur russe ;
 Timour Dibirov, un joueur de handball russe ;
 Timur Kuran, universitaire américain d'origine turque.
 Timour Koulibaïev, une personnalité politique kazakhe ;
 Timur Maleev, un coureur cycliste ukrainien ;
 Timur Miroshnychenko, un présentateur de télévision ukrainien ;
 Timour Moutsouraev (né en 1976), barde tchétchène ;
 Timur Oruz, un joueur allemand de hockey sur gazon ;
 Timur Safin, un escrimeur russe, originaire d'Ouzbékistan ;
 Timur Timerzyanov, un pilote de rallycross russe ;
 Timour Valerievitch Kriatchko, un astronome amateur russe ;
 Timur Vermes, un écrivain allemand, d'origine hongroise par son père.

Bande dessinée 
 Les Timour, bande dessinée belge de Sirius

Voir aussi 
 Cyrtodactylus timur, une espèce de gecko
 
 , un village en Iran

Homonymie de prénom